Усмішка — вираз обличчя
 Усмішка — вид фейлетону чи гуморески